Jean-Paul Parisé, sportif canadien
 Patrice Parisé, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur général de l'IGN.

Voir aussi :
 Zach Parisé, joueur professionnel de hockey des États-Unis.
 Jordan Parisé, joueur professionnel de hockey des États-Unis.